La Coppa delle Coppe 1997-1998 venne vinta dal Chelsea nella finale contro lo  per 1-0.

Turno preliminare

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori 

N.B.: la classifica non tiene conto delle reti segnate nel turno preliminare.

Note

Voci correlate 
 UEFA Champions League 1997-1998
 Supercoppa UEFA 1998
 Coppa UEFA 1997-1998

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
1998